Иван Врублевский:
 Врублевский, Иван Пржемыслович (1865—1910) — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 3 августа 1901.
 Врублевский, Иван Францевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 6788; 3 декабря 1842.